Kristýna Plíšková era la detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez de Limoges 2014, facente parte della categoria WTA 125s, ha avuto come vincitrice Tereza Smitková che ha battuto in finale Kristina Mladenovic 7–64, 7–5.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (ritirata per un infortunio alla schiena)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Annika Beck (primo turno)

  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Alison Van Uytvanck (secondo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Kristina Mladenovic (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez de Limoges 2014